Сервьер (Верхние Альпы) — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.
 Сервьер (Луара) — коммуна во Франции, в департаменте Луара.